Oskarshamn kan syfta på:

Oskarshamn – en tätort och centralort i Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun – en kommun i Kalmar län
Oskarshamns stad – en tidigare kommun i Kalmar län 1856–1970
Oskarshamns församling – en församling i Växjö stift 1873–
Oskarshamns stadskyrka –  kyrkobyggnad i Oskarshamn
 Oskarshamns distrikt – ett distrikt i Oskarshamns kommun och Kalmar län 2016–
 Oskarshamns tingsrätt  – en tingsrätt i Kalmar län 1971–2005
 Oskarshamns domsaga – en domkrets med en häradsrätt 1964–2005
 Oskarshamns kärnkraftverk –  ett kärnkraftverk i Simpevarp i Oskarshamns kommun
 Oskarshamns skärgård – i Östersjön
 Oskarshamns hamn – en hamn i Östersjön
 Oskarshamns järnvägsstation – en järnvägsstation
 Oskarshamns flygplats – en regional flygplats
IK Oskarshamn – en ishockeyklubb
Oskarshamns BBK – en basketklubb